Desa Cieurih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cieurih (administrativ by i Indonesien, lat -6,87, long 108,27), Jawa Barat, 
 Desa Cieurih (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 108,67), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar